Серге́й Васи́льевич Чу́йкин (род. 1 ноября 1950) — российский учёный, челюстно-лицевой хирург, доктор медицинских наук (1990), профессор (1993); заслуженный врач Республики Башкортостан (1998) и Российской Федерации (2008).Лауреат международной гуманитарной Премии ICPF (2015). Действительный член Европейской Ассоциации черепно-челюстно-лицевых хирургов (2020).

Биография 
В 2005 году избран академиком РАЕН. Профессор С. В. Чуйкин успешо работал в области науки, образования и здравоохранения членом научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации ВС РФ (2008—2012), а также членом Совета при Президенте Республики Башкортостан (2011—2015). В 2011 ему присвоено почётное звание — основатель научной школы — «Реабилитация детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области», в 2015 году — он стал первым в России Лауреатом престижной международной гуманитарной Премии ICPF (Всемирного Фонда Расщелина Губы и Нёба), в 2020 — избран Действительным членом Европейской ассоциации черепно-челюстно- лицевых хирургов. Работает в БГМУ с 1979 года, после окончания аспирантуры и защиты диссертации с 1983 г. работал на кафедре хирургической стоматологии. С 1991 года по настоящее время работает заведующим кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии. С 1995 по 2018 годы работал — деканом стоматологического факультета ФГБОУ ВО Башкирского государственного медицинского университета МЗ РФ.В 1992 году впервые в России организовал и возглавил Ассоциацию детских стоматологов.В 1996 году избран президентом ассоциации стоматологов Республики Башкортостан,а в 2003 - Президентом Ассоциации стоматологического образования. Избран членом Совета Стоматологической ассоциации России.

Научная деятельность 
Его научная деятельность посвящена разработке новых методов лечения воспалительных заболеваний в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, а также — новообразований и врождённых пороков развития челюстно-лицевой области. Чуйкин — как установил «патогенетические механизмы влияния гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой локализации на центральную нервную систему», так и разработал методы медикаментозной защиты от них головного мозга. Он разработал новые эффективные хирургические методы лечения, до и после операционной реабилитации, концепцию гисто-гематических барьеров в патогенезе и лечении при стоматологических заболеваниях. Открыл новые механизмы патогенеза, разработал методы прогнозирования, реабилитации и профилактики врожденных пороков развития челюстно-лицевой области у детей. Часть научных и диссертационных работ проведена  им в области терапевтической ,ортопедической стоматологии и ортодонтии. Он член : Редакционных Советов 5 научных журналов, входящих а перечегь ВАК и Скопус, зам .председателя Докторского Диссертационного Совета при ФБГОУ ВО БГМУ МЗ РФ. Является автором свыше 1300 научных работ; более 50 монографий, 35 изобретений, трёх Российских учебников - Национальных Руководств по стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. 

Индекс Хирша — 30. Под его научным руководством защищено более 20 диссертаций, в том числе 4 докторские.

Научные труды 
 Чуйкин С. В., Топольницкий О. З. «Лечение врождённой расщелины губы и нёба» . Монография. — М.: Московский издательский дом, 2017. — 584 c. ISBN 5-85167-025-8.
Чуйкин С. В. и соавт., Клинические методы диагностики.-« Детская терапевтическая стоматология.» Национальное руководство.- М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2017.-с.211-231.
 Чуйкин С. В.и соавт., Профилактика стоматологических заболеваний.- Монография.-Saarbrucken, Германия. — 2016.- 691 с.''
 Чуйкин С. В., Персин Л. С., Давлетшин Н. А. Врожденная расщелина верхней губы и нёба. Монография. — М. :Медицинское информационное агентство, 2008. — 363 с.

Награды и звания 
 Заслуженный врач Республики Башкортостан (1998).
 Член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук (1999).
 Медаль «Отличник Стоматологии» I степени Стоматологической Ассоциации России (1999).
 Орден «За заслуги перед Стоматологией» I степени (СТАР, 2002).
 Академик РАЕН (2005).
 Почетная медаль Академии имени Нобелевского Лауреата Мечникова «За практический вклад в укрепление здоровья нации» (2006).
 Заслуженный врач Российской Федерации (2008).
 Медаль А. Нобеля за заслуги в изобретательстве (2012).
 Международная гуманитарная Премия ICPF (Всемирного Фонда «Расщелина губы и неба») (2015) — за научный вклад в профилактику и лечение детей с врожденной расщелиной губы и неба.   
  Действительный член Европейской Ассоциации черепно-челюстно-лицевых хирургов (2020).

Примечания

Литература 
 Чуйкин С.В. //М.: Маэстро стоматологии, 2010 г.-с.2-6.
 Журнал "Медицинский вестник Башкортостана", Т. №10, № 6 ( Чуйкин С.В., к 65 -летию со дня рождения), 2015 год.
 Башкирская медицинская энциклопедия, Уфа, 2010 год.

Ссылка 
 Официальный сайт доктора Чуйкина Сергея Васильевича
 Чуйкин Сергей Васильевич на сайте ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» МЗ РФ
 
 Чуйкин Сергей Васильевич на MedLib
 Чуйкин Сергей Васильевич на сайте Медицинского Информационного Агентства
 Чуйкин Сергей Васильевич в электронной энциклопедии «Башкортостан»

Стоматологи России‎
Стоматологи СССР
Челюстно-лицевые хирурги
Доктора медицинских наук
Преподаватели Башкирского государственного медицинского университета